Vir – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny
 Vir – wieś w Czarnogórze, w gminie Nikšić
 Vir – wyspa u wybrzeży Chorwacji
 Vir – polski zespół poprockowy
 Vir – album białoruskiego rapera Vinsenta